

Geografia

Łotwa 
Dawna nazwa miejscowości:
 Saldus

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Frombork

Osoby 
 Johannes Frauenburg – niemiecki humanista

Zobacz też 
 Unzmarkt-Frauenburg